Сербы () — село, относится к Кодымскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1921 человек. Почтовый индекс — 66011. Телефонный код — 4867. Занимает площадь 4,04 км².

Местный совет 
66011, Одесская обл., Кодымский р-н, с. Сербы ., ул. Билоконя Виктора 3

Ссылки 
 Сербы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Кодымского района